Гоцон Гарате Гойярцун (; , , Гипускоа — , , Бискайя) — баскский писатель и лингвист (Испания), собиратель баскских диалектов, иезуит-теолог. Внёс значительный вклад в баскскую филологию, последовательно очищая язык от кастильских заимствований. Был полиглотом, владел большинством романских языков, английским, немецким, хинди и рядом других, при этом нередко путешествовал в страну, где данный язык был распространён, с целью его изучения.

Примечания

Ссылки 

 8 октября 2008 г. скончался Гоцон Гарате
 Argizaiola 2005: Gotzon Garate, Feria del Libro y del Disco Vasco de Durango 

Писатели Испании
Лингвисты Испании
Иезуиты Испании
Полиглоты